Cy, uma deusa na mitologia tupi
.cy, domínio de topo Internet correspondente a Chipre
língua galesa, (código ISO 639)

Desambiguação